Шквор — чеське прізвище.

Відомі носії:
 Шквор Максиміліан Антонович (1877—1947) — чеський віолончеліст, учасник «Празького квартету», викладач Музичної школи Миколи Тутковського у Києві.
 Фаллада-Шквор Агнеса Іванівна (1881—1960) — арфістка, піаністка і музичний педагог, викладач музичних навчальних закладів Києва, зокрема Київської консерваторії (1913—1919), Музично-драматичної школи Миколи Лисенка (з 1905). Дружина Максиміліана Шквора.

Чеські прізвища